Федерико Роблес има више значења:

 Федерико Роблес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Федерико Роблес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику